

Llocs 
 Aroostook (Nova Brunsvic)
 Comtat d'Aroostook (Maine)
 Riu Aroostook

Guerres 
 Guerra d'Aroostook